Helena Kurzbach (ur. 1545/1547, zm. 6 kwietnia 1583) – księżniczka legnicko-brzeska.

Rodzina 
Córka Fryderyka III legnickiego i Katarzyny meklemburskiej (1518–1581), w 1568 r. wyszła za mąż za Zygmunta II Kurzbacha (1547-31–XII 1579), z którym miała córkę Zofię von Kurzbach (ur. 1570,  zm. po 1605). Zofia 20 stycznia 1590 r. wzięła ślub z Henrykiem Anzelmem von Promnitz.

Od Piastów do  Promnitzów
Córką piastowskiego ks. Fryderyka III była księżniczka legnicka Helena von Kurzbach a wnuczką Zofia von Kurzbach, żona Henryka Anzelma von Promnitz.

Przypisy 

Urodzeni w XVI wieku
Zmarli w 1583
Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy